Церковь Пресвятой Троицы () — католическая церковь, находящаяся в городе Фатиме, Португалия.

История 
Строительство церкви было начато в 2004 году по проекту греческого архитектора А. Томбазиса () и было закончено в 2007 году. В 2012 году папа римский признал церковь Пресвятой Троицы малой базиликой.

Архитектура храма несёт в себе элементы и декорации православной византийской архитектуры,. Церковь Пресвятой Девы Марии входит в комплекс .

Примечания

См. также 

 Фатимские явления Девы Марии

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110102084838/http://www.ecclesia.pt/fatima07/
 сайт Святилища Богоматери Фатимы

Достопримечательности Фатимы
Католические храмы Португалии
Храмы, построенные в 2007 году
Появились в 2007 году в Португалии
Здания и сооружения, заложенные в 2004 году
Появились в 2000-е годы в Португалии